Die Open 13 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Februar 2003 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Es fand parallel zum Bell South Open in Viña del Mar und den Siebel Open in San José statt, welche genau wie die Open 13 zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Schwede Thomas Enqvist, der schon zum Auftakt gegen Raemon Sluiter verlor. Sluiter selbst schied gegen den späteren Turniersieger und Finalisten von 2000 aus, Roger Federer. Einzig gegen Sluiter gab Federer im Turnierverlauf einen Satz ab, im Finale schlug er Jonas Björkman. Damit gewann er den ersten Titel der Saison und den fünften seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Arnaud Clément und Nicolas Escudé, spielten dieses Jahr nicht zusammen; Clément nahm gar nicht teil, während Escudé im Einzel und Doppel jeweils das Halbfinale erreichte, dort aber wegen einer Verletzung zurückziehen musste. Zum dritten Mal in Folge gewannen zwei ungesetzte Franzosen das Turnier. Sébastien Grosjean und Fabrice Santoro besiegten Pavel Vízner und Tomáš Cibulec. In dieser Konstellation war es der einzige Titel der Turniersieger. Insgesamt gewann Grosjean seinen dritten und Santoro seinen elften Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 475.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Marseille